Ра́квере () — волость в Эстонии, в составе уезда Ляэне-Вирумаа.

Географическое положение

Волость расположена на землях, окружающих город Раквере с запада, севера и востока. Площадь волости — 294,69 км2, плотность населения в 2021 году составила 19,1 человека на 1 км2. 

Административный центр волости — посёлок Сымеру, расстояние от которого до города Раквере составляет 5 км, до Таллина — 98 км, до Тарту — 132 км, до Пярну — 187 км и до Нарвы — 114 км. Ближайший порт расположены в Кунда (25 км). Волость имеет хорошее железнодорожное сообщение с Таллином и Нарвой. Город Раквере в состав волости не входит, он является отдельным муниципалитетом.

В волости находятся большие залежи горючего сланца и фосфоритов.

История
Волость Раквере была образована 21 октября 2017 года в результате административно-территориальной реформы путём объединения волостей Сымеру и Раквере.

Символика
Символикой волости выбран герб упразднённой волости Сымеру и флаг бывшей волости Раквере. 

Герб: На синем щите вертикально расположенный золотой колос с двумя золотыми монетами по сторонам. Синий цвет отсылает к гербу Вирумаа. Золотой колос символизирует плодородную землю и основной вид деятельности в регионе — сельское хозяйство. Золотые монеты указывают на природные богатства (фосфорит, известняк), а также на найденные в районе клады. Автор герба Тийна Эрала (Tiina Erala). 

Флаг: на разделённом наискосок бело-синем полотне две белых полосы на синем поле и пара зелёных дубовых листьев на белом поле. Соотношение ширины и длины флага 2:3, нормальный размер 100 x 150 см.

Автор флага Иво-Манфред Ребане (Ivo-Manfred Rebane). Флаг был утверждён 14 мая 1993 года.

У волости также есть мачтовый вымпел, отсылающий к флагу, и настольный вымпел, объединяющий изображение герба и флага.

Население 
По данным Регистра народонаселения, по состоянию на 1 января 2020 года в волости проживали  человек, из них  мужчин и  женщин. В 2019 году в волости родились 64 ребёнка, умерли 59 человек. Из других самоуправлений в волость прибыли 276 человек, выехали на жительство в другие места 254 человека.

Населённые пункты 
В состав волости входят 4 посёлка и 47 деревень. 
Посёлки: Лепна, Няпи, Сымеру, Ухтна.
Деревни: Алувере, Андья, Ареси, Аркна, Ваэкюла, Варуди-Алткюла, Варуди-Ванакюла, Велтси, Выхма, Каарли, Каритса, Каривярава, Карунга, Катку, Катела, Клооди, Коовялья, Кохала, Кохала-Ээскюла, Куллаару, Кыргемяэ, Ласила, Левала, Муру, Мядапеа, Нурме, Паатна, Папиару, Пяйде, Раудлепа, Раудвере, Рахкла, Роодевялья, Рягавере, Сооалузе, Сями-Тагакюла, Сями, Тааравайну, Тобиа, Тоомла, Тырма, Тырремяэ, Убья, Уссимяэ, Ээскюла, Ярни, Яэтма.

Няпи и Ухтна получили статус посёлка постановлением министра региональных дел от 18.07.2007.

Статистика

Данные Департамента статистики о волости Раквере:

Число жителей на 1 января каждого года:

Число рождений:

Число смертей:

Зарегистрированные безработные:

Средняя брутто-зарплата работника:

В 2019 году волость Раквере занимала 48 место по величине средней брутто-зарплаты работника среди 79 муниципалитетов Эстонии.

Число учеников в школах:

Инфраструктура

Образование
В волости работает 5 школ: основная школа Сымеру, основная школа Ухтна, основная школа Ласила, начальная школа-детсад Велтси и школа Няпи, и 3 детсада: Пяэсусильм в Сымеру и детсады при школах Ласила и Велтси.

Медицина и социальное обеспечение
Первичные медицинские услуги оказывает Центр здоровья в Сымеру.  

Услуги социального обеспечения оказывает Дом по уходу Ухтна .

Культура, досуг и спорт 
В волости 2 библиотеки: в посёлке Сымеру (с отделением в Лепна) и в посёлке Ухтна. В клубе Сымеру работают кружки по интересам для детей и взрослых. Дневной центр Сымеру, работающий в административном здании волостной управы, и Дневной центр Убья проводят лекции, встречи и занятия по интересам для пожилых людей. Сельские центры работают в Убья и Ваэкюла, в Сымеру и Ласила действуют Молодёжные центры.

Спортивные учреждения и сооружения: спортзал Молодёжного центра Сымеру, спортзалы и стадионы школ в Сымеру, Ухтна, Ласила и Велтси, Центр досуга Убья, скейт-парк в Лепна, спортзалы Молодёжного центра Ласила, парк здоровья и спорта в Ухтна, лыжная трасса Сымеру, слаломная трасса Тырма-Кыргемяэ, парк для диск-гольфа в Ухтна и др. 

В течение нескольких последних лет в Сымеру проходит Фестиваль сельской жизни с многочисленными участниками и зрителями, который привлекает внимание всей страны.

Инфраструктура 
По состоянию на 2015 год центральное теплоснабжение в волости отсутствовало. В деревнях все здания имеют индивидуальное отопление. В многоквартирных домах работают принадлежащие квартирным товариществам котельные (жидкое топливо, газ или древесные гранулы) или имеется индивидуальное электрическое или печное отопление. Промышленные здания имеют индивидуальные котельные. Центральное водоснабжение есть в районах плотной застройки посёлка Лепна и деревень Велтси, Аркна, Ласила, Тырремяэ, Тырма, Левала, Каритса и Тааравайну.

Большой торговый центр Põhjakeskus расположен в Тырремяэ. Небольшие магазины есть в Ласила и Тобиа. Почтовые и банковские услуги оказывают в Тырремяэ.

Экономика

Волость Раквере является регионом с многосторонне развитым предпринимательством, который характеризуется высоким удельным весом иностранных инвесторов, выгодным расположением с точки зрения логистики и наличием квалифицированной рабочей силы. Основные виды деятельности: сельское хозяйство, строительство, металло- и деревообработка. Осенью 2013 года в Роодевялья было завершено строительство самого большого элеватора Эстонии, вмещающего 50 000 тонн зерна или рапсового семени.

Крупнейшие работодатели волости по состоянию на 31 декабря 2019 года:

Достопримечательности 
Памятники культуры:
 мыза Рягавере, с 1860-х годов до 1919 года принадлежавшая дворянскому семейство фон Денов;
 мыза Ласила; главное кирпичное здание мызы в стиле историзма построено в 1862 году, в настоящее время в нём работает основная школа Ласила;
 мыза Ваэкюла; первые сведения о мызе относятся к 1532 году. С 1829 года до 1919 года принадлежала семейству Шубертов;
 мыза Аркна, основана в 1772 году, с 1772 года до 1919 года принадлежала семейству Шубертов, при инспектировании 15.05.2019 находилась на реставрации;
 мыза Велтси, главное здание из красного кирпича с чистым швом (в стиле историзма) построено в конце XIX века;
 культовый (чашечный) камень Кыннакыртси-киви (памятник археологии).

Прочие достопримечательности: 
мыза Кохала;
мыза Мядапеа.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт волости Раквере 

Волости Эстонии
Ляэне-Вирумаа
Административные единицы, образованные в 2017 году